Цей список списків прем'єр-міністрів згідно з географічним розташуванням відповідних країн на різних континентах Землі містить посилання на списки прем'єр-міністрів різних держав. Слово «прем'єр-міністр» трактується в найширшому розумінні, серед них — голови урядів, консули, прем'єр-міністри, головні міністри.

Азія

Західна Азія 
 Список Прем'єр-міністрів Азербайджану
 Прем'єр-міністр Бахрейну
 Список прем'єр-міністрів Вірменії
 Список прем'єр-міністрів Грузії
 Список прем'єр-міністрів Ємену
 Список прем'єр-міністрів Ізраїлю
 Список прем'єр-міністрів Іраку
 Список прем'єр-міністрів Лівану
 Список прем'єр-міністрів Палестини
 Список прем'єр-міністрів Йорданії
 Список прем'єр-міністрів Ірану
 Список прем'єр-міністрів Туреччини
 Список прем'єр-міністрів Сирії
 Список прем'єр-міністрів Казахстану
 Список прем'єр-міністрів Киргизії
 Список прем'єр-міністрів Об'єднаних Арабських Еміратів
 Список прем'єр-міністрів Таджикистану
 Список прем'єр-міністрів Узбекистану
 Список прем'єр-міністрів Афганістану
 Список прем'єр-міністрів Пакистану
 Список прем'єр-міністрів Саудівської Аравії

Східна Азія і Південна Азія 
 Список прем'єр-міністрів Бангладеш
 Список прем'єр-міністрів Бутану
 Список прем'єр-міністрів В'єтнаму
 Список прем'єр-міністрів Індії
 Список голів урядів Китаю
 Список прем'єр-міністрів Південної Кореї
 Список голів урядів Північної Кореї
 Список прем'єр-міністрів Малайзії
 Список прем'єр-міністрів Монголії
 Список прем'єр-міністрів М'янми
 Прем'єр-міністр Непалу
 Прем'єр-міністри Сингапуру
 Список прем'єр-міністрів Таїланду
 Прем'єр-міністр Шрі-Ланки
 Список прем'єр-міністрів Японії

Європа 
 Список прем'єр-міністрів Австрії
 Список прем'єр-міністрів Албанії
 Список прем'єр-міністрів Андорри
 Список прем'єр-міністрів Бельгії
 Голови урядів Білорусі
 Список прем'єр-міністрів Болгарії
 Список прем'єр-міністрів Боснії і Герцеговини
 Список прем'єр-міністрів Великої Британії
 Список прем'єр-міністрів Греції
 Список прем'єр-міністрів Данії
 Список глав урядів Естонії
 Список прем'єр-міністрів Ірландії
 Список прем'єр-міністрів Ісландії
 Список прем'єр-міністрів Іспанії
 Список прем'єр-міністрів Італії
 Список прем'єр-міністрів Латвії
 Список прем'єр-міністрів Литви
 Список прем'єр-міністрів Ліхтенштейну
 Список прем'єр-міністрів Люксембургу
 Список прем'єр-міністрів Македонії
 Список прем'єр-міністрів Мальти
 Список прем'єр-міністрів Молдавії
 Державні міністри Монако
 Список прем'єр-міністрів НДР
 Список прем'єр-міністрів Нідерландів
 Список прем'єр-міністрів Німеччини
 Список прем'єр-міністрів Норвегії
 Список прем'єр-міністрів Польщі
 Список прем'єр-міністрів Португалії
 Список прем'єр-міністрів Російської Федерації
 Список прем'єр-міністрів Румунії
 Список прем'єр-міністрів Сербії
 Список прем'єр-міністрів Словаччини
 Список прем'єр-міністрів Югославії
 Список прем'єр-міністрів Угорщини
 Список головних міністрів Уельсу
 Список прем'єр-міністрів України
 Список прем'єр-міністрів Фінляндії
 Список прем'єр-міністрів Франції
 Список прем'єр-міністрів Хорватії
 Список прем'єр-міністрів Чехії
 Список прем'єр-міністрів Чорногорії
 Список прем'єр-міністрів Швеції
 Список головних міністрів Шотландії

Америка

Північна Америка 
 Список прем'єр-міністрів Белізу
 Список прем'єр-міністрів Антигуа і Барбуди
 Список прем'єр-міністрів Багамських Островів
 Список прем'єр-міністрів Барбадосу
 Список прем'єр-міністрів Гаїті
 Список прем'єр-міністрів Гренади
 Список прем'єр-міністрів Домініки
 Список прем'єр-міністрів Канади
 Список прем'єр-міністрів Квебеку
 Список голів урядів Куби
 Прем'єр-міністр Сент-Вінсент і Гренадин
 Список прем'єр-міністрів Сент-Кіттс і Невісу
 Прем'єр-міністр Сент-Люсії
 Список прем'єр-міністрів Тринідаду і Тобаго
 Список прем'єр-міністрів Ямайки

Південна Америка 
 Список прем'єр-міністрів Аргентини
 Список прем'єр-міністрів Гаяни
 Список прем'єр-міністрів Перу

Африка

Північна Африка 
 Список прем'єр-міністрів Алжиру
 Список прем'єр-міністрів Єгипту
 Список прем'єр-міністрів Лівії
 Список прем'єр-міністрів Марокко
 Список прем'єр-міністрів Сахарської Арабської Демократичної Республіки
 Список прем'єр-міністрів Тунісу

Східна Африка 
 Список прем'єр-міністрів Бурунді
 Список прем'єр-міністрів Джибуті
 Список прем'єр-міністрів Сомалі
 Список прем'єр-міністрів Ефіопії
 Список прем'єр-міністрів Еритреї

Західна Африка 
 Список прем'єр-міністрів Беніну
 Список голів уряду Буркіна-Фасо
 Список прем'єр-міністрів Гамбії
 Список прем'єр-міністрів Гани
 Список прем'єр-міністрів Гвінеї
 Список прем'єр-міністрів Гвінеї-Бісау
 Прем'єр-міністр Кабо-Верде
 Список прем'єр-міністрів Ліберії
 Список прем'єр-міністрів Малі
 Список прем'єр-міністрів Нігеру
 Список прем'єр-міністрів Сенегалу

Центральна Африка 
 Список прем'єр-міністрів Габону
 Список прем'єр-міністрів Екваторіальної Гвінеї
 Список прем'єр-міністрів Демократичної Республіки Конго
 Список прем'єр-міністрів Центральноафриканської Республіки

Південна Африка 
 Список прем'єр-міністрів Анголи
 Список прем'єр-міністрів Замбії
 Список прем'єр-міністрів Зімбабве
 Прем'єр-міністр Лесото
 Список прем'єр-міністрів Маврикію
 Список прем'єр-міністрів Мадагаскару
 Список прем'єр-міністрів Південноафриканської республіки

Австралія і Океанія 
 Список прем'єр-міністрів Австралії
 Список прем'єр-міністрів Вануату
 Список прем'єр-міністрів Нової Зеландії
 Список прем'єр-міністрів Островів Кука
 Список прем'єр-міністрів Папуа-Нової Гвінеї
 Список прем'єр-міністрів Самоа
 Список прем'єр-міністрів Соломонових Островів
 Список прем'єр-міністрів Тонги
 Список прем'єр-міністрів Тувалу
 Список прем'єр-міністрів Фіджі

Глави урядів за країною
прем'єр